Limpricht kan som auktorsförkortning betyda:

 Hans Wolfgang Limpricht
 Karl Gustav Limpricht

Robotskapade auktorsförkortningar